Дарья Никаноровна Еволенко (1909, село Луговое, Туркестанский край — лето 1993, село Кулан, Жамбылская область) — колхозница, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась 1 марта 1909 года в селе Луговое, Туркестанский край (сегодня — село Кулан, Рыскуловский район, Жамбылская область, Казахстан). В 1940 году вступила в колхоз «Восток» Луговского района Джамбульской области. Первоначально работала рядовой колхозницей. В 1944 году была назначена звеньевой полеводческого звена.

В 1945 году полеводческое звено под руководством Дарьи Еволенко собрало с участка площадью 4,5 гектаров по 328 центнеров сахарной свеклы. В 1946 году было собрано 396 центнеров сахарной свеклы с участка площадью 5,4 гектаров. В 1947 году звено собрало 613 центнеров сахарной свеклы с участка площадью 5,6 гектаров. За этот доблестный труд Дарья Еволенко была удостоена в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1948);
 Орден Ленина (1948);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Литература 
 Герои страны
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. — Алма-Ата, 1950. — 412 с.

Полеводы
Свекловоды
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 2-го созыва